Jérémie Ngendakumana (né vers 1954), homme politique burundais ;
 Léonard Ngendakumana (?-), général burundais ;
 Léonce Ngendakumana (1954-), homme politique burundais.